Il toponimo Vama (dogana in romeno) può riferirsi a diverse località della Romania:
 Vama, comune del distretto di Satu Mare
 Vama, comune del distretto di Suceava
 Vama Buzăului, comune del distretto di Brașov